Joris Sainati, né le  à Martigues, est un footballeur français, il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Défenseur polyvalent formé à Istres, club avec lequel il participera à ses 2 première rencontres en professionnelles en Ligue 2. Joris Sainati part en 2007 au FC Lorient où il joue avec la réserve en CFA 2, puis il rejoint le Pau Football Club en 2009 où il évoluera en CFA. En 2010, il s'engage à l'US Orléans pour retrouver, après trois ans de football amateur, le niveau professionnel.

Il revient à Istres en 2011, et marque son premier but contre Clermont Foot le  et il y reste jusqu'en 2014, jouant 59 matches de Ligue 2.

Durant l'été 2014, il rejoint la Grèce et le Ergotelis Héraklion, cette aventure étrangère durera 6 mois avant qu'il ne revienne en France à l'AC Ajaccio en .

En , il est suspendu 16 mois par la commission de discipline de la LFP pour avoir asséné deux coups de poing à des joueurs du Tours FC lors d'une bagarre à la fin du match de Ligue 2 entre l'AC Ajaccio et le Tours FC le .

En 2018, il revient à Lorient 10 ans après son premier passage et participe à 29 rencontres de Ligue 2.

Le 16 juin 2021 il s'engage pour une saison avec le Sporting Club de Bastia, grand rival de son ancien club et fraîchement promu en Ligue 2

.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur du Istres FC
Joueur du Pau FC
Joueur de l'US Orléans
Joueur de l'Ergotelis Héraklion
Joueur de l'AC Ajaccio
Joueur du FC Lorient
Naissance en septembre 1988
Naissance à Martigues